Pęgów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Pęgów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Pęgów, un village de la voïvodie de Łódź